La liste des footballeurs internationaux suisses comprend tous les joueurs de football  en équipe de Suisse A.

Liste des joueurs 

Liste mise à jour après le match Gibraltar-Suisse du .

Références

Lien externe 
  Switzerland international caps | European football sur eu-football.info

Suisse
Liste
Liste de personnalités suisses